Авача — река в юго-восточной части п-ова Камчатка.
 Авача — посёлок в северо-западной части города Петропавловск-Камчатский, на берегу Авачинской бухты.

См. также 
 Авачинская бухта — бухта в городе Петропавловск-Камчатский.
 Авачинская сопка — действующий вулкан на Камчатке севернее г. Петропавловск-Камчатский.